Продолжение «Чешской Хроники» Козьмы Пражского пражских каноников (лат. Canonicorum Pragensium continuationes Cosmae) — написанные в кон. XII в. на латинском языке группой анонимных каноников из Праги анналы, задуманные как продолжение «Чешской Хроники» Козьмы Пражского. По этой причине авторов этих анналов относят к числу т.н. «вторых продолжателей Козьмы». Анналы охватывают период с 1140 по 1193(5) гг. Содержат сведения по истории Чехии и соседних стран.

Издания 
 Canonicorum Pragensium continuationes Cosmae // MGH, SS. Bd. IX. Hannover, 1851, p. 163-166.

Переводы на русский язык 
 Продолжение Козьмы Пражского Пражских каноников (1140-1195) в переводе И. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
 Продолжение «Чешской Хроники» Козьмы Пражского пражских каноников из Monumenta Germaniae Historica

См. также 
 Чешская хроника
 Вышеградское Продолжение «Чешской Хроники» Козьмы Пражского
 Сазавское Продолжение «Чешской Хроники» Козьмы Пражского

Чешские хроники